Соревнования в беге на 1500 метров на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошли 2 и 3 марта.

Результаты

Предварительные забеги

Финал

Ссылки 
 Расписание чемпионата

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013